Дуб звичайний (1 дерево) — назва кількох об'єктів природно-заповідного фонду України, ботанічних пам'яток природи місцевого значення.

Тернопільська область 
 «Дуб звичайний (1 дерево)» — Бережанський район, с. Урмань, Урманське лісництво, квартал 25 виділ 3, лісове урочище «Урмань».
 «Дуб звичайний (1 дерево)» — Монастириський район, с. Залісся, Коропецьке лісництво, квартал 27 виділ 1, лісове урочище «Коропець».
 «Дуб звичайний (1 дерево)» — Монастириський район, с. Залісся, Коропецьке лісництво, квартал 29 виділ 5, лісове урочище «Коропець».
 «Дуб звичайний (1 дерево)» — Шумський район, с. Вілія, Забарівське лісництво, квартал 45 виділ 2, лісове урочище «Вілія».
 «Дуб звичайний (1 дерево)» — Шумський район, с. Вілія, Забарівське лісництво, квартал 45 виділ 9, лісове урочище «Вілія».
 «Дуб звичайний (1 дерево) № 1» — Чортківський район, с. Залісся, Улашківське лісництво, квартал 51 виділ 1, лісове урочище «Дача Галілея».
 «Дуб звичайний (1 дерево) № 2» — Чортківський район, с. Залісся, Улашківське лісництво, квартал 52 виділ 14, лісове урочище «Дача Галілея».
 «Дуб звичайний (1 дерево) № 3» — Чортківський район, с. Залісся, Улашківське лісництво, квартал 53 виділ 1, лісове урочище «Дача Галілея».
 «Дуб звичайний (1 дерево) № 4» — Чортківський район, с. Залісся, Улашківське лісництво, квартал 56 виділ 5, лісове урочище «Дача Галілея».
 «Дуб звичайний (1 дерево) № 5» — Чортківський район, с. Залісся, Улашківське лісництво, квартал 56 виділ 4, лісове урочище «Дача Галілея».
 «Дуб звичайний (1 дерево) № 6» — Чортківський район, с. Залісся, Улашківське лісництво, квартал 63 виділ 2, лісове урочище «Дача Галілея».
 «Дуб звичайний (1 дерево) № 7» — Борщівський район, с. Цигани, Скала-Подільське лісництво, квартал 74 виділ 6, лісове урочище "Дача «Скала-Подільська».
 «Дуб звичайний (1 дерево) № 8» — Борщівський район, с. Цигани, Скала-Подільське лісництво, квартал 74 виділ 10, лісове урочище "Дача «Скала-Подільська».

Див. також 
 Дуб звичайний (пам'ятка природи)
 Багатовіковий дуб
 Віковий дуб
 Вікові дуби